Режан Лемелен (,  19 листопада 1954, Квебек) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1972 року.

1974 року був обраний на драфті НХЛ під 125-м загальним номером командою «Філадельфія Флаєрс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд «Атланта Флеймс», «Калгарі Флеймс» та «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 566 матчів у НХЛ, включаючи 59 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1989.
 Трофей Вільяма М. Дженнінгса — 1990.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 
 

Уродженці Квебеку
канадські хокейні воротарі‎
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Атланта Флеймс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Тренери «Філадельфія Флаєрс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Філадельфія Флайєрс»